Termenul „Rheder” se poate referi la:

Rheder (Euskirchen) aparține de orașul Euskirchen din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
Rheder (Brakel) aparține de Brakel din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.